Цибуля — рід рослин родини Амарилісові.

Прізвище 

  ( 1960) — польський баскетболіст.
  ( 1990) — російська поетеса, літературний критик.
  (1940—2019) — польський священнослужитель, капелан Леха Валенси в 1990—1995 рр.

Див. також 
 Цебуля
 Цибулина (значення)